

Порт-Вашингтон — місто, штат Вісконсин
 Порт-Вашингтон — місто, штат Вісконсин
 Порт-Вашингтон — селище, штат Огайо
 Порт-Вашингтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк